DTP eller dtp har flere betydninger:

 Desktop publishing
 Dansk Tandplejerforening